San Fidenzio di Padova, vescovo, celebrato il 16 novembre
 Santi Fidenzio e Terenzio di Todi, martiri, celebrati il 27 settembre